kio steht für:
 kibioctet, entsprechend (210 = 10241 =) 1024 Oktett (Informatik)
 Kiowa (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der nordamerikanischen Kiowa

Kiō steht für:
 „König des Shōgi“, einer der acht Titel professioneller Shōgi-Spieler

Kio ist der Familienname folgender Personen:
 Igor Emiljewitsch Kio (1944–2006), russischer Zauberkünstler und Großillusionist
 Shimoku Kio (* 1974), japanischer Manga-Zeichner

KIO steht für:
 Kachin Independence Organisation, politische Bewegung in Myanmar
 KDE Input/Output, asynchrones virtuelles Dateisystem
 Kili Airport (IATA-Code), Flugfeld auf der Kili-Insel, Marshallinseln

Siehe auch:
 Kyo

Abkürzung